Aller Engel ist eine Bezeichnung für:

 Aller Engel, deutscher Name von Aniołki, Stadtteil von Danzig, Polen
 Hospital Aller Gottes Engel bei Danzig, 14. bis 20. Jahrhundert

 Fest des Erzengels Michael und aller Engel, siehe Michael (Erzengel) #Festtag

Siehe auch

 All Angels’ Church in New York City, Vereinigte Staaten
 St Michael and All Angels (Barton Turf) in Norfolk, England
 Church of St Michael and All Angels (Downholme)
 Church of St Michael and All Angels (Haworth)
 St Michael and All Angels’ Church in Helensburgh, Schottland
 Cathedral Church of Saint Michael and All Angels, Barbados
 St. Michael’s and All Angels Church (Sandakan) auf Borneo, Malaysia
 Kartause Allerengelberg, Kloster im Schnalstal, Italien
 All Angels, britische Gesangsgruppe